Paul Weiss est un nom notamment porté par :
 Paul Alfred Weiss (1898-1989), biologiste austro-américain ;
 Paul Louis Weiss (1867-1945), ingénieur français.